Лу́ций Се́кстий Латера́н (; умер после 366 года до н. э.) — древнеримский политический деятель из неименитого плебейского рода Секстиев Латеранов, народный трибун в 376—367 годах до н. э. В 366 году до н. э. стал первым представителем плебса, удостоившимся консульства.

Биография 
Луций Секстий, избранный в народные трибуны совместно с Гаем Лицинием Кальвом Столоном (376 год до н. э.), выдвинул совместно с коллегой три законопроекта, направленные на улучшение положения плебса: об ограничении крупного землевладения, о щадящем порядке выплаты долгов и о допуске к консульству кандидатов-плебеев. Эти законопроекты были разработаны двумя трибунами при участии Марка Фабия Амбуста и встретили ожесточённое сопротивление сената, склонившего на свою сторону других народных трибунов.

Борьба вокруг инициатив Секстия и Лициния стала основным содержанием политической жизни Рима на последующие годы. Секстий и его коллега неизменно переизбирались плебсом и накладывали запрет на выборы консулярных трибунов; пять лет (375—371 до н. э.) в Риме не было высших магистратов.

В 370 году поддержка законопроектов в правящих кругах начала расти: за них были уже пять народных трибунов из десяти; Марк Фабий Амбуст, один из военных трибунов этого года, открыто высказался за реформы и развил деятельность по привлечению в свой лагерь наиболее влиятельных сенаторов. Патриции попытались справиться с плебсом руками диктатора (368 год до н. э.), но назначенные на эту должность Марк Фурий Камилл и Публий Манлий Капитолин ничего не смогли сделать. Секстий и Лициний провели закон о том, что децемвиры по священным делам должны частично избираться из плебеев, а в 367 году прошли первые за долгое время консульские выборы, одним из победителей в которых оказался Луций Секстий. Таким образом, он стал первым консулом-плебеем.

Коллегой Секстия был патриций Луций Эмилий Мамерцин. В течение всего года сенат намеренно минимизировал государственную деятельность, чтобы не дать действовать консулу-плебею: «всё замалчивалось и царила праздность, словно при закрытых судах».

После консульства Луций Секстий уже не упоминается в сохранившихся источниках.

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь: в 3-х томах // Гл. ред. Б. А. Введенский. — Ленинград, 2-я типография «Печатный двор» им. А. М. Горького, 1954. — 720 с. — Т. II (К—П) — Стр. 274.

Секстии
Родившиеся в V веке до н. э.
Народные трибуны
Умершие в IV веке до н. э.